Смяцька сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район;
 Смяцька сільська рада — Чернігівська область, Сновський район.